Isaka Cernak (1989) – calciatore australiano
 Peter Černák (1976) – calciatore slovacco
 Roland Černák (1997) – calciatore slovacco